Cazenave ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Cazenave (1902–1982), französischer Rugbyspieler
 Anny Cazenave (* 1944), französische Geophysikerin
 Émilie Cazenave (* 1981), französische Schauspielerin
 Fernand Cazenave (1924–2005), französischer Rugbyspieler und -trainer
 Guillermo Cazenave (* 1955), argentinischer Musiker
 Héctor Cazenave (1914–1958), uruguayisch-französischer Fußballspieler
 Julien Cazenave (* 1985), französischer Rugbyspieler
 Louis de Cazenave (1897–2008), französischer Veteran des Ersten Weltkrieges
 Marcelo Cazenave (* 1947), argentinischer Psychologe
 Michel Cazenave (* 1942), französischer Philosoph
 Pierre Louis Alphée Cazenave (1795–1877), französischer Dermatologe
 Richard Cazenave (* 1948), französischer Politiker

Siehe auch:
 Casanova (Begriffsklärung)
 Casanave
 Casenave
 Cazenove